Het CCCF-kampioenschap 1943 was het 2e toernooi van het CCCF-kampioenschap. Het toernooi werd gehouden van 5 december tot en met 19 december 1943 en werd gespeeld in El Salvador. Het thuisland won het toernooi voor de eerste keer.

Deelnemende landen

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in El Salvador
Voetbal in 1943
Sportevenement in El Salvador